Жак Бержье (, настоящее имя Яков Михайлович Бергер; 8 августа 1912, Одесса — 23 ноября 1978, Париж) — французский писатель-фантаст, издатель и переводчик, журналист, детектив, инженер; участник французского Сопротивления. Утверждал, что владел 14-ю языками. В 2002 г. учреждена премия его имени в области фантастической литературы на французском языке.

Биография 
Родился в Одессе, в еврейской семье бакалейщика Михаила Бергера и бывшей революционерки Этли Кременицкой. Жак Бержье утверждал, что он кузен известного физика Георгия Гамова и некого Анатолия, участника группы, приводившей в исполнение приказ о расстреле царской семьи в Екатеринбурге.

Жак Бержье был одаренным ребёнком, в четырёхлетнем возрасте мог легко читать на русском, французском и еврейском языках. Он обладал навыками скорочтения, прочитывая от 4 до 10 книг за день. Никогда не посещал школу, занимаясь с учителями частным образом. В интервью телевизионной сети RTS Бержье рассказал, что его IQ составляет 160.

В 1920 году из-за погромов в Гражданскую войну семья Бержье была вынуждена уехать из Одессы в Кременец, на родину Этли. Жак стал посещать еврейскую школу и был в восторге от изучения каббалы. Помимо этого изучал математику, физику, немецкий и английский языки. Он перечитывал все, что мог достать, но особенно его увлекала научная фантастика.

В 1925 году семья переезжает во Францию. Там Бержье оканчивает лицей Сен-Луи и Высшую химическую школу в Париже. В 1936 году становится ассистентом физика Андре Хельбронера, который был убит гестаповцами в конце Второй мировой войны. Они совместно занимались исследованиями торможения электронов в тяжёлой воде. Работая в области ядерных исследований, Бержье всё глубже погружается в мир мистики и алхимии. Позднее он заявил, что в июне 1937 года встретился с Фулканелли и якобы совершил алхимическое превращение натрия в бериллий.

Во время Второй Мировой войны участвовал в движении Сопротивления в Лионе. Благодаря работе подразделения, в котором служил Бержье, удалось выяснить координаты немецкого ракетного центра в Пенемюнде и произвести его бомбардировку в 1943 году. 23 ноября 1943 года он был арестован гестапо и подвергнут пыткам. С марта 1944 года — узник концлагеря Маутхаузен. Освобождён союзниками в феврале 1945 года, вес его к тому времени составлял 35 кг. Он вернулся во Францию ​​19 мая 1945 года. После освобождения большую часть 1945 года работал в Direction générale des études et recherches — спецслужбе, занятой поисками ядерных технологий в Германии. Им удалось захватить выдающегося авиаконструктора Вилли Мессершмита и готовые ракеты Фау-1 и Фау-2.

19 марта 1949 года Бержье женился на Жаклин Бернардо, 28-летней уроженке Бордо, с которой оставался в браке до своей кончины.

После 1950 года Бержье решил сменить род деятельности, став французским корреспондентом журнала фантастики Weird Tales, и предложил издателю Роберу Лафону издать серию французских переводов фантастической литературы. Он первым перевел на французский Лавкрафта, которым чрезвычайно восхищался. В 1954 г. он познакомился с Луи Повелем, в соавторстве с которым в 1960 г. издал свою главную работу — «Утро магов». В общей сложности работа над книгой заняла пять лет; материалы и черновики сохранились и образовали в 2007 году фонд Повеля в Национальной библиотеке Франции.

С 1961 года издавал журнал «Планета» (совместно с Повелем и Франсуа Ришардье). В своей книге «L’aventure mystérieuse» Бержье заявил, что он видел на всех конференциях, посвященных науке или проблемах планеты, «группу мужчин в чёрном со зловещей внешностью, всегда одну и ту же», роль которой заключается «в предотвращении слишком быстрого и широкого распространения знаний». Он утверждал, что проследил существование этого заговора до самой глубокой древности, приписывая им, в частности, уничтожение Александрийской библиотеки.

В 1955 г. Бержье перевёл на французский язык «Книгу проклятых» — главный труд американского писателя Чарльза Форта.

Библиография 
 Жак Бержье. Проклятые книги
 La Grande Conspiration russo-américaine, 1978
 Les Empires de la chimie moderne, 1972
 Vous êtes paranormal, 1972
 L’Espionnage politique, 1973
 À l'écoute des planètes, 1963
 Rire avec les savants, 1964

Примечания 

Писатели Франции
Персоналии:Одесса:Литература
Заключённые концлагеря Маутхаузен
Участники французского движения Сопротивления